Санта-Мария-Мадалена:

 Санта-Мария-Мадалена — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро. 
 Санта-Мария-Мадалена — микрорегион в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.